Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace postoupilo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech a Britka Heather Watsonová jako tzv. šťastná poražená po odstoupení Putincevové pro onemocnění horních cest dýchacích. Obhájkyní titulu byla česká světová šestka Petra Kvitová, kterou ve třetím kole vyřadila Australanka Darja Gavrilovová.

Patnáct z šestnácti nasazených skončilo před branami čtvrtfinále. Pouze turnajová šestka Simona Halepová se z této skupiny ocitla mezi poslední osmičkou. Do této fáze soutěže se probojovaly čtyři rumunské tenistky. Sorana Cîrsteaová, zažívající první čtvrtfinále na turnaji Premier Mandatory, si zajistila návrat do elitní světové stovky poprvé od ledna 2015. Největším překvapením se stal postup 21leté kvalifikantky Patricie Marie Țigové, která figurovala na 134. příčce žebříčku.

Vítězkou dvouhry se stala Rumunka Simona Halepová, jež ve finále zdolala nenasazenou slovenskou hráčku Dominiku Cibulkovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý z kategorie WTA Premier Mandatory. Poměr vzájemných zápasů tak snížila na 2:3 a v žebříčku postoupila na 5. příčku. Cibulková se jako 39. žena světové klasifikace stala vůbec nejníže postavenou finalistkou turnaje Premier Mandatory od vzniku kategorie v roce 2009, první postavenou tenistkou mimo Top 30.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Agnieszka Radwańská (1. kolo)
  Angelique Kerberová (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (3. kolo, odstoupila)
  Petra Kvitová ''(3. kolo)
  Simona Halepová (vítězka)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Timea Bacsinszká (3. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo, odstoupila)
  Elina Svitolinová (2. kolo)
  Karolína Plíšková (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= PM Țig
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
  Heather Watsonová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2016